Цимбал Микола:
 Цимбал Микола Володимирович (1984) — український футбольний тренер, в минулому футболіст.
 Цимбал Микола Андрійович (1925—2020) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант авіації.Сторінки зі списками однофамільців-тезок